Город Куйбышев:

 Куйбышев — город в Новосибирской области.
 Куйбышев — название города Самара в период с 1935 по 1991.
 Куйбышев — название города Болгар (Татарстан) в период с 1935 по 1991.